Мийна Силланпяя (; ) — финский политический деятель, министр социального обеспечения в правительстве В. Таннера (1926—1927), депутат парламента, экономический советник.

Стала первой женщиной-министром Финляндии и была одной из центральных женских фигур в руководстве социал-демократической партии Финляндии 1920-30-х.

Уделяла основное внимание социальной политике, в особенности улучшению положению женщин. Мийна Силланпяя занималась реализацией планов Финского социалистического союза женщин. Необходимо было построить Дом матери в Хельсинки для находящихся в кризисной ситуации незамужних матерей и их детей. Проект поручили архитектору Эльне Кильяндер

2 июня 1942 года прошло торжественное открытие.

В 2016 году, в связи со 150-летием со дня рождения активистки, Общество Миины Силланпяя инициировало поднятие по всей стране флагов 1 октября (в этот день в 1906 году был издан указ о замене сословного сейма однопалатным парламентом и был принят закон о выборах, который дал всем гражданам Финляндии полные политические права). В настоящее время организация выступает за то, чтобы придать этому дню официальный статус.

Примечания

Литература 
 . — Электронная версия 
 

Женщины-политики Финляндии
Министры социального обеспечения Финляндии
Социал-демократы Финляндии